Примак Артем Олексійович ( 1993) — російський стрибун в довжину.
 Примак Григорій Йосипович (1924—1973) — український радянський художник.
 Примак Дмитро Петрович — начальник Медичної служби Управління державної охорони України, підполковник медичної служби, заслужений працівник охорониздоров'я України
 Примак Максим Володимирович ( 1981) — російський та казахстанський футболіст, півзахисник.
 Примак Микола Олексійович (1925—1943) — червоноармієць, учасник нацистсько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.
 Примак Павло Олександрович (1911—1943) — молодший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.
 Примак Степан Максимович (1927—2002) — передовик виробництва, слюсар-автоматник. Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії СРСР.
 Примак Тарас Антонович ( 1939) — радянський футболіст, виступав на позиції нападника.
 Примак Федір Якович (1899—1981) — український радянський терапевт, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

 Беспалова-Примак Ірина Володимирівна ( 1977) — українська співачка (сопрано), актриса Київського театру оперети. Заслужена артистка України.

Примітки